Sudamericano de Rugby 2004 puede referirse a:

 Campeonato Sudamericano de Rugby A 2004 el torneo de primer nivel disputado por Argentina, Chile, Uruguay y Venezuela.
 Campeonato Sudamericano de Rugby B 2004 el torneo de segundo nivel disputado por Brasil, Colombia, Paraguay y Perú.